Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sebastián Decoud e Jurij Ščukin che hanno battuto in finale Jérémy Chardy e Predrag Rusevski 3-6, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

 Jamie Delgado /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Frank Moser /  Jasper Smit (quarti di finale)

 Marcel Granollers /  Gabriel Trujillo Soler (primo turno)
 Uros Vico /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2007